Шестопалов (Шестопалова) — російське прізвище. Відомі носії:

Чоловіки 
 Шестопалов Валентин Микитович — український актор. Народний артист України (1998).
 Шестопалов Віктор Петрович (23 січня 1923) — український фізик.
 Шестопалов Володимир Мусійович (1938—2001) — український актор.
 Шестопалов Вячеслав Михайлович — український гідрогеолог, еколог, спеціаліст у галузі інженерної геології, академік НАН України. Радник Президії Національної академії наук України.
 Шестопалов Костянтин Костянтинович (1982—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шестопалов Микола Михайлович — радянський воєначальник початкового періоду німецько-радянської війни, командир 12-го механізованого корпусу Північно-Західного фронту, генерал-майор (1940).

Жінки 
 Шестопалова Юлія Анатоліївна — українська модель, володарка титулів «Міс Миколаїв» та «Міс Україна 1990».

Російські прізвища